Камка — шовкова тканина з кольоровими візерунками
 Камка — рід широко поширених гідатофітів з родини Камкові

Камка — річка в Удмуртії, ліва притока річки Кама
 Камка — назва верхньої течії річки Нілкам в Удмуртії

Села
 Камка — Чернігівська область, Корюківський район
 Камка — Чернігівська область, Сновський район
Інше
 Камка — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Бахмач-Гомель